Tauron Polska Energia
 Tauron – jedna z Kolonii w serialu Battlestar Galactica